Edouard Dmitriev - en  et en anglais :  - (né le  à Oukhta) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='2'|1993-1994 || Avangard Omsk || Vyschaïa Liga
|| 15 || 1 || 5 || 6 || 20 || || || || ||
|-
| Flammes bleues de Reims || Nationale 2
|| 4 || 2 || 3 || 5 || 2 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1994-1995 || Avangard Omsk || Vyschaïa Liga
|| 18 || 1 || 1 || 2 || 20 || || || || ||
|-
| Dinamo Moscou || Vyschaïa Liga
|| 11 || 0 || 1 || 1 || 20 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| rowspan='3'|1995-1996 || Neftekhimik Nijnekamsk || Vysshaya Liga
|| 16 || 1 || 2 || 3 || 18 || || || || ||
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk-2 || Pervaïa Liga
|| 11 || 2 || 2 || 4 || 8 || || || || ||
|-
| Neftianik Almetievsk || Pervaïa Liga
|| 22 || 10 || 5 || 15 || 20 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 30 || 12 || 13 || 25 || 30 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 32 || 26 || 15 || 41 || 57 || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 36 || 18 || 22 || 40 || 42 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 44 || 20 || 23 || 43 || 70 || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 53 || 20 || 26 || 46 || 89 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 45 || 17 || 21 || 38 || 74 || 11 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2003-2004 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 50 || 22 || 18 || 40 || 58 || 8 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2004-2005 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 44 || 12 || 20 || 32 || 79 || 8 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| rowspan='2'|2005-2006 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 49 || 15 || 28 || 43 || 82 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| Neftianik Almetievsk-2 || Pervaïa Liga
|| 2 || 1 || 2 || 3 || 4 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 42 || 9 || 15 || 24 || 127 || 4 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 2007-2008 || Neftianik Almetievsk || Vysshaya Liga
|| 28 || 6 || 11 || 17 || 16 || || || || ||

Références 

Naissance en août 1972
Naissance à Oukhta
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Neftianik Almetievsk
Attaquant de hockey sur glace